Талько́в И́горь:* Тальков, Игорь Владимирович (1956—1991) — советский певец, автор песен, поэт, киноактёр.
 Тальков, Игорь Игоревич (род. 1981) — российский музыкант, автор и исполнитель песен, сын Игоря Талькова. См. также 
 Талько, Игорь Иосифович (род. 1959) — советский, украинский и российский футболист, тренер. Мастер спорта СССР.